Náin II is een dwerg in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-Aarde.

Náin II werd geboren in het jaar 2338 van de Derde Era, zijn vader was Óin en hij had twee zoons: Dáin I en Borin. Hij was de laatste koning van het dwergenrijk in de Grijze Bergen die vredig stierf.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Nain II